Santiago de la Parte Cuevas (* Amusco, (Palencia), España, 18 de agosto de 1948), atleta retirado y entrenador de atletismo español.

Residente en la ciudad de Palencia.

Palmarés 

INTERNATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS ATHLETE INDEX — Athletes File International Cross Country Championships

Year → Age → Place → Country → Age group 
1972 → 23.213 → 42 → ESP → SENIOR

 3 veces Campeón del Cross Internacional de Venta de Baños (1980, 1981 y 1982)
 Récord man español de maratón durante 6 años (desde 1984 hasta 1990)

Carrera

Corredor 

 Durante 6 años mantuvo el récord de España de Maratón:
 Anterior: 2.11.34 == Juan Carlos Traspaderne == Helsinki == 14.08.1983
 Récord Personal: 2.11.10 == Santiago de la Parte == Tokio == 12.02.1984
 Posterior: 2.10.48 == Juan Francisco Romera == Londres == 22.04.1990
Fuente: RFEA, Real Federación Española de Atletismo

 Participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en la prueba de "Maratón Masculino", la cual no finalizó.

Entrenador 

 Ana Isabel Alonso
 Angelines Rodríguez
 Fadrique Iglesias Mendizábal, (, 12 de octubre de 1980), atleta olímpico por Bolivia y mundialista varias veces, subcampeón iberoamericano en 2006 y reside en Palencia.
 Entrenador: Santiago de la Parte, desde 2005.
 Javier García del Barrio (Becerril del Carpio, (Palencia), 27.10.1988)
 Club: Nike Bowerman. 
 Entrenador: Santiago de la Parte.
 - Subcampeón de España de campo a través en La Morgal’2006.
 - 58º en 2005 en el Campeonato de Europa de campo a través júnior.
 - 63º en el Mundial júnior de campo a través de 2006.
 Daniel Nieto Gallardo (Palencia, (Palencia), 11.07.1983)
 Club: Palencia Caja España.
 Entrenador: Santiago de la Parte.
 Alicia González Salvador (26 de agosto de 1983) obstaculista de gran futuro en España.
 Club: Caja España
 Margarita Retuerto Matia (17 de noviembre de 1983) Corredora de 800 (2,12)
 Club Caja España
 Beatriz Retuerto Matia (3 de octubre de 1986) Corredora de 1500 (4, 46)
 Subcampeona de España de 1500 Junior
 Club Caja España

Enlaces externos 
 
 

Atletas de España
Atletas de España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
Plusmarquistas de España de atletismo
Deportistas de la provincia de Palencia
Nacidos en Amusco